

Urodzili się 
 Alfred Wielki – król Wesseksu (zm. 899)

849